Дроботенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Дроботенко Валентина Юріївна ( 3 березня 1973) — український науковець, педагог, кандидат філологічних наук, доцент.
 Дроботенко Мар'яна Олександрівна — український науковець, кандидат філософських наук, доцент Лабораторії з досліджень філософської спадщини Г. С. Сковороди інституту Григорія Сковороди при Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
 Дроботенко Михайло Васильович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Дроботенко Сергій Анатолійович ( 14 вересня 1969) — російський гуморист українського походження, письменник-сатирик, актор, драматург і телеведучий.

Див. також 
 Дробот
 Дроботько

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко